Spojení písmen G a T může mít různé významy:

GT 
 GT – kód ISO 3166-2 pro Guatemalu
 BS-GT – bývalý kód ISO 3166-2 pro Green Turtle Cay
 bývalá SPZ okresu Gottwaldov
 Alfa Romeo GT – italský automobil
 Ford GT – supersportovní automobil
 Gran Turismo (automobil) – vysokovýkonný luxusní automobil

.gt 
 .gt – internetová doména nejvyššího řádu pro Guatemalu